— литературная премия Японии, учреждённая в 1990 году в городе Отару в память о родившемся там писателе и критике Сэе Ито. Присуждается ежегодно в двух номинациях: художественное произведение дзюнбунгаку и литературоведческое исследование. Лауреаты получают бронзовую статуэтку и денежную сумму в размере 1 миллиона иен. Премия курируется специальным оргкомитетом, муниципалитетом Отару и компанией «Хоккайдо симбунся». В связи с финансовыми сложностями оргкомитетом было принято решение сделать присуждение юбилейной 25-й по счёту премии в 2014 году последним.

Лауреаты

1990—1999 
 1990:
 проза: Кэндзабуро Оэ, «Родственники жизни» (人生の親戚)
 критика: Сюн Акияма, «Доказательства жизни» (人生の検証)
 1991:
 проза: Тэцуо Миура, «Попутчик» (みちづれ)
 критика: Рюдзо Саки, «Реестр социального положения» (身分帳)
 1992:
 проза: Кэйдзо Хино, «Год на круче» (断崖の年)
 критика: Дзиро Кавамура, «Переплетение аллегорий» (アレゴリーの織物)
 1993:
 проза: Харудзи Уэниси, «Равнина Токати» (十勝平野)
 критика: не присуждалась
 1994:
 проза: Кунио Огава, «Гавань печали» (悲しみの港)
 критика: Нацуки Икэдзава, «Хэппи-энд» (楽しい終末)
 1995:
 проза: Юко Цусима, «Ветер! Ветер, мчащийся по небу!» (風よ、空駆ける風よ)
 критика: Хидэаки Окэтани, «Ито Сэй» (伊藤整)
 1996:
 проза: Ивао Мацуяма, «Камень в темноте» (闇のなかの石)
 критика: Кодзин Каратани, «Анго Сакагути и Накагами Кэндзи» (坂口安吾と中上健次)
 1997:
 проза: Така Исава, «Моё место — в аду. Жизнь Акэгарасу Хая» (地獄は一定すみかぞかし　小説暁烏敏)
 критика: Токио Игути, «Янагита Кунио и современная литература» (柳田国男と近代文学)
 1998:
 проза: не присуждалась; выбранный жюри автор Тёкицу Куруматани («Попытка двойного самоубийства на водопаде Акамэ-ситидзюя», 赤目四十八瀧心中未遂) от премии отказался из-за принципиального непринятия им взглядов Ито на литературу.
 критика: Норихиро Като, «Япония после капитуляции» (敗戦後論)
 1999:
 проза: Таэко Коно, «История о последствиях любви» (後日の話)
 критика: Мититаро Тада, «Метаморфоза и поджог» (変身　放火論)

2000—2009 
 2000:
 проза: Хироми Каваками, «Утопление» (溺レる)
 критика: Инухико Ёмота, «Ссылка в Марокко» (モロッコ流謫)
 2001:
 проза: Мидзуко Масуда, «Цукиёми» (月夜見)
 критика: Синъити Накадзава, «Философия японика» (フィロソフィア・ヤポニカ)
 2002:
 проза: Гэнъитиро Такахаси, «История расцвета и упадка японской литературы» (日本文学盛衰史)
 критика: Масаси Миура, «Конец молодёжи» (青春の終焉)
 2003:
 проза: Ёко Тавада, «Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» (容疑者の夜行列車). Пер. на русский.
 критика: не присуждалась
 2004:
 проза: Кадзусигэ Абэ, «Сенсимилья» (シンセミア)
 критика: Минато Кавамура, «Гора Фудараку» (補陀落)
 2005:
 проза: Ёрико Сёно, «Кумбхира» (金毘羅)
 критика: Таэко Томиока, «Ихара Сайкаку и его чувственный мир» (西鶴の感情)
 2006:
 проза: Масахико Симада, «Сёстры упадка» (退廃姉妹)
 критика: Масааки Каваниси, «Такэда Тайдзюн: биография» (武田泰淳伝)
 2007:
 проза: Юити Сэйрай, «Эпицентр взрыва» (爆心)
 критика: Юко Дэгути, «Анго Сакагути, столетний анфан террибль» (坂口安吾　100歳の異端児)
 2008:
 проза: Анна Огино, «Краб, он и я» (蟹と彼と私)
 критика: Хироси Хомура, «Друзья танка» (短歌の友人)
 2009:
 проза: Хидэо Леви, «Поток» (仮の水)
 критика: Рэйдзи Андо, «Мандала света» (光の曼陀羅)

2010— 

 2010:
 проза: не присуждалась
 критика: 
 Хидэо Такахаси, «Материнство. Топос современной японской литературы и музыки» (母なるもの―近代文学と音楽の場所)
 Акио Миядзава, «Чтение, требующее времени — томность «Механизма» Ёкомицу Риити» (時間のかかる読書―横光利一『機械』を巡る素晴らしきぐずぐず)
 2011:
 проза: 
 Мицуё Какута, «Дом на дереве» (ツリーハウス)
 Кацускэ Мияути, «Дьявольская любовь» (魔王の愛)
 критика: не присуждалась
 2012:
 проза: 
 Тосиюки Хориэ, «Пастушья сумка» (なずな)
 Сабуро Кавамото, «Образ [Китахара] Хакусю» (白秋望景)
 2013:
 проза: 
 Таку Мики, «К.» (K)
 Нобору Цудзихара, «Зимнее путешествие» (冬の旅)
 критика: не присуждалась

Жюри 
 1990—1991: Ясуси Иноуэ, Ёсинори Яги, Сётаро Ясуока, Сэндзи Курои, Минако Оба, Акимаса Канно, Хидэо Такахаси.
 1992—1994: состав тот же за исключением Иноуэ, скончавшегося в 1991.
 Во второй половине 1990-х в состав жюри вошли Юко Цусима (вместо Минако Оба) и Дзиро Кавамура (вместо скончавшегося Ёсинори Яги).
 2001—2007: Ясуока, Курои, Канно, Такахаси, Цусима, Кавамура.
 с 2008: Курои, Канно, Цусима и Ивао Мацуяма (вместо скончавшегося Дзиро Кавамура). Ясуока и Такахаси вышли из жюри в связи с преклонным возрастом.

Ссылки 
 Официальный сайт

Ито
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту